Raiva (doença) — doença viral
 Ira — emoção

Toponímia de Portugal 
 Raiva (Castelo de Paiva) — antiga freguesia
 Raiva, Pedorido e Paraíso — freguesia